Аэропорт Пори ( ) — аэропорт в городе Пори. Пассажирооборот составляет 43 185 человек в год (2010). Обслуживается компанией Finavia.

Географическое положение 
Расположен в 2,6 км южнее центра города Пори.

Статистика авиаперевозок

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница   

Аэропорты Финляндии
Здания и сооружения Пори